|}
Die Bahnstrecke Horažďovice předměstí–Klatovy ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich vom österreichischen Staat als Teil der Böhmisch-Mährischen Transversalbahn erbaut und betrieben wurde. Sie zweigt bei  Horažďovice von der Bahnstrecke České Budějovice–Plzeň ab und führt am Fuße des Böhmerwaldes über Sušice nach Klatovy, wo sie in die Bahnstrecke Železná Ruda–Plzeň einmündet.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 1. Oktober 1888 eröffnet. Den Betrieb übernahmen die k.k. Staatsbahnen (kkStB). Die Strecke war Teil der vor allem aus militärischen Gründen errichteten Böhmisch-Mährischen Transversalbahn, welche die böhmischen Länder in Ost-Westrichtung unter Umgehung der großen Knoten durchquert. Wegen ihrer ungünstigen bogen- und neigungsreichen Trassierung erlangte sie nie Bedeutung für den überregionalen Durchgangsverkehr. Der Sommerfahrplan 1912 verzeichnete lediglich vier Personenzugpaare zwischen Horažďovic-Babin und Klattau, von denen zwei weiter bis Taus liefen. Weitere verkehrten auf Teilstrecken.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns im Oktober 1918 ging die Strecke an die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) über.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), heute: Správa železnic.

Im Fahrplan 2012 verkehrten insgesamt zehn Zugpaare an Werktagen. Einige Züge bedienten nur den Abschnitt von Horažďovice předměstí nach Horažďovice.

Bis 2028 plant die staatliche Infrastrukturverwaltung eine umfassende Erneuerung des 20 Kilometer langen Abschnittes bis Sušice. Insbesondere die Bahnhöfe Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice und Sušice sollen dabei umgebaut und Bahnsteige mit einer Systemhöhe von 550 mm über Schienenoberkante erhalten. Bereits seit 2020 lässt die Infrastrukturverwaltung den Oberbau instand setzen. Von zwölf Wegübergängen sollen fünf aufgelassen und die restlichen mit Sicherungsanlagen modernisiert werden. Insgesamt wird mit Kosten von zwei Milliarden Kronen gerechnet.

Streckenbeschreibung 

Bei Úloh führt sie in einer Kehrschleife am Bahnhof Nemilkov durch das Tal des Drnový potok.

Fahrzeugeinsatz 

Heute kommen im Reisezugverkehr vor allem die Triebwagen der ČD-Baureihe 814 zum Einsatz. Einzelne Umläufe werden auch mit Triebwagen der Reihen 810 und 842 gefahren.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke 185 auf zelpage.cz (tschechisch)
 Fahrplan 2018

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien